Siedlec ist der Name folgender Orte in Polen:

 Siedlec (Powiat Wolsztyński), Woiwodschaft Großpolen
 Siedlec (Breslau), Stadtteil von Breslau
 Siedlec (Długołęka), Woiwodschaft Niederschlesien
 Siedlec (Trzebiel), Woiwodschaft Lebus
 Siedlec polnischer Name von Schedlitz, Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Siedlce, Ort in der Woiwodschaft Masowien, Polen